Борковка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Борковка — село в городском округе города Выкса Нижегородской области.
 Борковка — деревня в Спасском районе Нижегородской области.

Украина
 Борковка — село в Менском районе Черниговской области.

Реки
 Борковка — река в Архангельской и Вологодской областях бассейна Северной Двины.